Дерваль (, ):

Топоним 
 Дерваль — город во французском департаменте Атлантическая Луара.
 Дерваль — бывший французский кантон во французском департаменте Атлантическая Луара.

Фамилия 
 Дерваль, Юпп (10 марта 1927 — 26 июня 2007) — немецкий футболист и тренер.
 Дерваль, Бланш (1885 — 22 августа 1973) — французская актриса театра и кино.
 Дерваль (актёр) (24 июля 1801 — 23 января 1885) — псевдоним французского театрального актёра Гиацинта д’Обиньи де Ферьера.
 Жан де Дерваль (ум. 9 июня 1482) — сеньор де Руж, де Дерваль и де Шато-Гирон, бретонский барон и военачальник, также известный как Жан де Малеструа.
 Дерваль, Поль (23 июня 1880 — 15 мая 1966) — французский комик и театральный продюсер.